Sérgio Romeu Marakis, mais conhecido como Marakis, (nascido a 11 de Novembro de 1991, em Joanesburgo, África do Sul) é futebolista português que joga como médio no Club Sport Marítimo. Recentemente renovou até julho de 2016.

Ligações externas 

Dados e perfil no Site oficial do CS Marítimo
Dados e perfil no Zerozero
Dados no ForaDeJogo
Perfil do Transfermarkt

Futebolistas de Portugal
Futebolistas da África do Sul
Portugueses de ascendência grega
Futebolistas do Club Sport Marítimo
Portugueses expatriados na Áustria
Portugueses expatriados em Chipre
Portugueses expatriados na Roménia